Grinnell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grinnell (Iowa)
Grinnell (Kansas)